Молоакан има више значења:

 Општина Молоакан (Веракруз), општина у савезној држави Веракруз у Мексику
 Молоакан (Молоакан, Веракруз), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику